Гру́здев (Гру́здева) — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Груздев, Алексей Михайлович (1831—1907) — тайный советник, директор 1-й Санкт-Петербургской гимназии.
 Груздев, Андрей Викторович (род. 1977) — российский спортсмен (спортивное ориентирование на лыжах).
 Груздев, Андрей Викторович (инженер) (род. 1958) — советский и российский инженер-механик.
 Груздев, Василий Григорьевич (1913—1939) — Герой Советского Союза.
 Груздев, Владимир Леонидович (род. 1952) — советский и грузинский яхтсмен.
 Груздев, Викторин Сергеевич (1866—1938) — русский и советский акушер-гинеколог.
 Груздев, Владимир Сергеевич (род. 1967) — губернатор Тульской области.
 Груздев, Геннадий Павлович (1939—2022) — советский хоккеист, футболист.
 
 Груздев, Игорь (1953—1978) — советский биатлонист.
 Груздев, Илья Александрович (1892—1960) — российский и советский литературовед, литературный критик, драматург, писатель.
 Груздев, Иона Карпович (1923—1943) — младший сержант РККА, Герой Советского Союза.
 Груздев, Михаил Вадимович (род. 1964) — ректор Ярославского государственного педагогического университета.
 Груздев, Николай Павлович (1958—2011) — советский тяжелоатлет.
 
 Груздев, Юрий Владимирович — первый секретарь Джезказганского обкома.

См. также